Дінара Сафіна і Галина Воскобоєва були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Чжан Кайчжень і Чжуан Цзяжун здобули титул, у фіналі перемігши пару Чжань Хаоцін і Фудзівара Ріка з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Деллаква Я Ґайдошова
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=[11]| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Бремон Ч Сайсай
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=[9]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е Сема К Верле
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О Бовіна Е Кеотавонг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= С Аояма Цз Чжань
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[8]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ч Кайчжень Ч Цзяжун
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=[10]| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Д Джефлі О Роговська
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Ю Сема В Вонгтінчай
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Е Костова А Кремер
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Посилання 
 Main Draw

Malaysian Open, парний розряд
2012